Подолянское — название населённых пунктов на Украине:

 Подолянское — село в Виньковецком районе Хмельницкой области.
 Подолянское — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.